Poezije je naslov zbirke izbranih Prešernovih pesmi, ki je izšla decembra 1846 z letnico 1847. Prešeren je pesmi, ki jih je uvrstil v zbirko, skrbno izbral. Vanjo je uvrstil tudi Zdravljico. Na Dunaju je moral zaprositi za odobritev tiskanja, kar je bilo v tedanji Avstriji običajno. Takratni cenzor na Dunaju za slovenska besedila je bil Fran Miklošič. Cenzor se z objavo tretje kitice Zdravljice ni strinjal in Prešeren je zato črtal iz prvotne izdaje Poezij celotno Zdravljico. Prav tako je zabrisal akrostih v Sonetnem vencu.

Zunanje povezave 

 Poezije na spletu

Pesmi Franceta Prešerna
Dela leta 1846